Vogelgesang bezeichnet:
 Vogelgesang, Lautäußerungen von Vögeln
 USS Vogelgesang (DD-862), einen Zerstörer der US-Marine
 Vogelgesang-Park Magdeburg

Geografie:
 einen Ortsteil der Gemeinde Braunichswalde, siehe Vogelgesang (Braunichswalde)
 einen Ortsteil der Gemeinde Elsnig, siehe Vogelgesang (Elsnig)
 Vogelgesang (Milower Land), Wohnplatz der Gemeinde Milower Land im Landkreis Havelland
 Vogelgesang (Päwesin), Wohnplatz der Gemeinde Päwesin im Landkreis Potsdam-Mittelmark
 den deutschen Namen des Ortsteils Zpěvná der tschechischen Stadt Jablonné v Podještědí
 die deutsche Bezeichnung der Burg Wojaczów in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Personen:
 Carl Theodore Vogelgesang (1869–1927), US-Admiral und Namensgeber des Zerstörers
 Ines Vogelgesang (* 1963), deutsche Leichtathletin
 Jutta Vogelgesang (* 1968), deutsche Basketballspielerin
 Klaus Vogelgesang (* 1945), deutscher Maler und Zeichner
 Monika Vogelgesang (* 1960), deutsche Psychiaterin, Chef- und Schriftstellerärztin
 Wolfgang Moritz Vogelgesang (1826–1888), deutscher Montanist, Geologe und Gymnasialprofessor

Siehe auch:
 Vogelgsang
 Vogelsang
 Dr.-Vogelgesang-Klamm (Österreich)
 Niedervogelgesang und Obervogelgesang